Die Prva Makedonska Liga 1998/99 war die siebte Spielzeit der höchsten Fußballliga Nordmazedoniens. Die Spielzeit begann am 9. August 1998 und endete am 29. Mai 1999. Sloga gewann seine erste Meisterschaft. Titelverteidiger Sileks Kratovo verlor durch die Niederlage am letzten Spieltag bei Pobeda Prilep die Tabellenführung und musste Sloga den Meistertitel überlassen.

Modus 
Vierzehn Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Mannschaften auf den letzten zwei Tabellenplätzen stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabellen 1992–2003 auf infopress.com

Einzelnachweise 

1998
Fußballsaison 1998/99